Davis Cup 2009 byl 98. ročník této nejdůležitější týmové soutěže mužů. 16 týmů se účastnilo bojů ve Světové skupině a více než sto dalších hrálo v nižších skupinách.

Vítězem se stalo Španělsko po finálové výhře 5:0 nad Českou republikou.

Světová skupina 2009

Pavouk

Finále

Světová skupina – baráž 

 Datum: 18.–20. září 2009
Osm týmů, které prohrály v 1. kole Světové skupiny se střetne s osmi týmy, které do baráže postoupily z prvních skupin.

 Belgie, Ekvádor a Indie postoupily do Světové skupiny pro rok 2010.
 Chile, Francie, Srbsko, Švédsko a Švýcarsko zůstávají ve Světové skupině pro rok 2010.
 Ukrajina, Brazílie, Jihoafrická republika, Uzbekistán a Itálie zůstávají v 1. skupině pro rok 2010.
 Rakousko, Nizozemsko a Rumunsko sestupují do 1. skupiny pro rok 2010.

Americká zóna

1. skupina 

  Brazílie – postup do baráže o Světovou skupinu
  Ekvádor – postup do Světové skupiny pro rok 2010
  Kanada
  Kolumbie
  Peru – sestup do 2. skupiny pro rok 2010
  Uruguay

2. skupina 

  Bahamy – sestup do 3. skupiny pro rok 2010
  Dominikánská republika – postup do 1. skupiny pro rok 2010
  Guatemala
  Jamajka – sestup do 3. skupiny pro rok 2010
  Mexiko
  Nizozemské Antily
  Paraguay
  Venezuela

3. skupina 

  Barbados – sestup do 4. skupiny pro rok 2010
  Bolívie – postup do 2. skupiny pro rok 2010
  Honduras – sestup do 4. skupiny pro rok 2010
  Kostarika
  Kuba
  Portoriko
  Salvador – postup do 2. skupiny pro rok 2010
 odstoupilo:  Haiti

4. skupina 

  Americké Panenské ostrovy
  Aruba – postup do 3. skupiny pro rok 2010
  Bermudy – postup do 3. skupiny pro rok 2010
  Panama
  Trinidad a Tobago

Zóna Asie a Oceánie

1. skupina 

  Austrálie
  Čína
  Indie – postup do Světové skupiny pro rok 2010
  Japonsko
  Kazachstán
  Jižní Korea
  Thajsko – sestup do 2. skupiny pro rok 2010
  Tchaj-wan
  Uzbekistán – postup do baráže o Světovou skupinu

2. skupina 

  Hongkong
  Filipíny – postup do 1. skupiny pro rok 2010
  Indonésie
  Kuvajt – sestup do 3. skupiny pro rok 2010
  Malajsie
  Nový Zéland
  Omán – sestup do 3. skupiny pro rok 2010
  Pákistán

3. skupina 

  Írán
  Libanon
  Oceánie – postup do 2. skupiny pro rok 2010
  Saúdská Arábie
  Singapur – sestup do 4. skupiny pro rok 2010
  Srí Lanka – postup do 2. skupiny pro rok 2010
  Sýrie
  Tádžikistán – sestup do 4. skupiny pro rok 2010

4. skupina 

  Bahrajn
  Bangladéš – postup do 3. skupiny pro rok 2010
  Brunej
  Irák
  Jemen
  Jordánsko
  Katar
  Mongolsko
  Myanmar
  Spojené arabské emiráty
  Turkmenistán
  Vietnam – postup do 3. skupiny pro rok 2010

Zóna Evropy a Afriky

1. skupina 

  Bělorusko
  Belgie – postup do Světové skupiny pro rok 2010
  Itálie – postup do baráže o Světovou skupinu
  Jihoafrická republika – postup do baráže o Světovou skupinu
  Makedonie – sestup do 2. skupiny pro rok 2010
  Polsko
  Slovensko
  Ukrajina – postup do baráže o Světovou skupinu
  Velká Británie – sestup do 2. skupiny pro rok 2010

2. skupina 

  Alžírsko – sestup do 3. skupiny pro rok 2010
  Bulharsko
  Černá Hora – sestup do 3. skupiny pro rok 2010
  Dánsko
  Egypt
  Finsko – postup do 1. skupiny pro rok 2010
  Gruzie – sestup do 3. skupiny pro rok 2010
  Irsko
  Kypr
  Litva
  Lotyšsko – postup do 1. skupiny pro rok 2010
  Maďarsko
  Moldávie – sestup do 3. skupiny pro rok 2010
  Monako
  Portugalsko
  Slovinsko

3. skupina

Istanbul, Turecko 

  Botswana – sestup do 4. skupiny pro rok 2010
  Estonsko – postup do 2. skupiny pro rok 2010
  Island
  Lucembursko
  Madagaskar
  Rwanda – sestup do 4. skupiny pro rok 2010
  Řecko
  Turecko – postup do 2. skupiny pro rok 2010

Tunis, Tunisko 

  Andorra
  Bosna a Hercegovina – postup do 2. skupiny pro rok 2010
  Maroko
  Namibie – sestup do 4. skupiny pro rok 2010
  Nigérie
  Norsko – postup do 2. skupiny pro rok 2010
  San Marino – sestup do 4. skupiny pro rok 2010
  Tunisko

4. skupina 

  Arménie – postup do 3. skupiny pro rok 2010
  Pobřeží slonoviny – postup do 3. skupiny pro rok 2010
  Ghana – postup do 3. skupiny pro rok 2010
  Kamerun
  Zimbabwe – postup do 3. skupiny pro rok 2010
 Odstoupili:  Gabon a  Uganda

Externí odkazy 
 
 
 Oficiální stránky Davis Cupu